Rajon Frunse (russisch Фрунзенский район/Frunsenski rajon, ukrainisch Фрунзенський район/Frunsenskyj rajon) leitet sich vom sowjetischen General Michail Wassiljewitsch Frunse ab und ist der Name mehrerer Stadtrajone

in der Ukraine:

ehemaliger Name eines Stadtrajons in der Stadt Charkiw, siehe Rajon Nemyschlja

in Russland:

in der Stadt Sankt Petersburg, siehe Rajon Frunse (Sankt Petersburg)
in der Stadt Wladiwostok, siehe Rajon Frunse (Wladiwostok)
in der Stadt Wladimir, siehe Rajon Frunse (Wladimir)
in der Stadt Iwanowo, siehe Rajon Frunse (Iwanowo)
in der Stadt Saratow, siehe Rajon Frunse (Saratow)
in der Stadt Jaroslawl, siehe Rajon Frunse (Jaroslawl)